Sundin est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
Andreas Sundin (né en 1984), joueur de hockey suédois
Carl-Gunnar Sundin (né en 1930), kayakiste suédois
Erik Sundin (né en 1979), joueur de football suédois
Fredrik Sundin (né en 1981), joueur de hockey suédois
Mats Sundin (né en 1971), joueur de hockey suédois
Michael Sundin (1961-1989), acteur et présentateur télé britannique
Niklas Sundin (né en 1974), musicien suédois
Robin Sundin (né en 1983), joueur de bandy suédois
Ronnie Sundin (né en 1970), joueur de hockey suédois

Homonymie de patronyme suédois